Пеннинские Альпы () — провинция Римской империи, одна из трёх небольших провинций, располагавшихся в Альпах на границе современных Франции и Италии.

Основной задачей властей этих провинций было поддержание в порядке дорог через альпийские перевалы. Пеннинские Альпы граничили с Нарбонской Галлией на западе, Коттскими Альпами на юге, Верхней Германией на севере и Италией на востоке. По преданию, через перевал Сен-Бернар в Пеннинских Альпах Ганнибал вошёл в Италию. Отсюда и происходит их название ( от римского наименования карфагенян ). Тит Ливий сообщает, что название происходит от имени местного божества Пеннина. В 15 году до н. э. император Октавиан Август покорил эту территорию и основал провинцию со столице в Августе Претории Салассорум.

Примечания

Литература 
 Davide Faoro, Novità sui Fasti equestri della Rezia, in Quaderni friulani di archeologia n. XVII, Trieste 2007, pp.97-120.